Јожа Шеб (1911 — Загреб, 28. април 1987) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|3
|3
|0
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|2
|5
|2
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|7
|9
|2
|20
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1952. || Цигули Мигули || Хијацинт Штиглић, бријач
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Вјенцеслав Барић
|-
| 1964. || Лито виловито || Загрепчан с плаже
|-
| 1964. || Amongst Vultures || Боб
|-
| 1969. || Дневник Оченашека (ТВ мини серија) || Госпон с куглане
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Сусјед Вјекослава Мрхе / Весељак из влака
|-
| 1969. || Ратници и босоноги (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Под новим крововима (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Мејаши (ТВ серија) || Шинтер „Чваркеш”
|-
| 1970. || Колиње (ТВ филм) || Шинтер „Чваркеш”
|-
| 1971. || -{La corta notte delle bambole di vetro}- || Парк Свипер
|-
| 1974. || У регистратури (ТВ серија)|| /
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Шинтер „Чваркеш”
|-
| 1976. || Влак у снијегу || Продавац пијеска (као Ј. Шеб)
|-
| 1977. || Акција стадион || Продавац пијеска
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Добошар, читач царске заповједи
|-
| 1978. || Мачак под шљемом (ТВ серија) || Пијани заробљени сељак / Водич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Затворски чувар
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1911.
Умрли 1987.
Хрватски глумци
Југословенски глумци